Akie Hanai – lottatrice giapponese
 Ranko Hanai – attrice giapponese
 Rumi Hanai – attrice, modella ed ex ginnasta ritmica giapponese
 Sachiko Hanai – personaggio del film del 2003 diretto da Mitsuru Meike
 Shō Hanai – calciatore giapponese, centrocampista